Peder Reedtz er navnet på flere personer:

 Peder Reedtz (staldmester) (1531-1607) – dansk staldmester og hofjunker
 Peder Reedtz (1614-1674) – dansk rigskansler, rigsråd, gehejmeråd og formand for Højesteret, sønnesøn af den foregående
 Peder Reedtz (1700-1780)